— японський аніме-серіал, створений до 50 річниці виходу манґи «Ashita no Joe».

Посилання 

Аніме 2018
Сьонен
TMS Entertainment